C30, C-30 ou C.30  peut se référer à :

Domaine militaire 
 HMS C30, un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne, d'après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 7331, une galaxie dans la constellation de Pégase, notée C30 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C30, une formule 1 de l'équipe Sauber.

Transports 
Automobile
 Avions Voisin C30, une automobile du constructeur français Avions Voisin ;
 Volvo C30, une automobile du constructeur suédois Volvo.

Aviation 
 Cierva C.30, un autogire de la société Cierva Autogiro Company ;
 Lioré et Olivier LeO C-30, un autogire de la société Lioré et Olivier ;
 Siren C.30 Edelweiss, un planeur français.

Signalisation
 Panneau d'indication d'une réduction du nombre de voies de circulation en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres